Jan Huges (burgemeester) - Nederlands burgemeester
 Jan Huges (roeier) - Nederlands olympisch roeier